São Sebastião do Paraíso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sebastião do Paraíso (ort), Minas Gerais, 
 São Sebastião do Paraíso (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar